Утечка — незапланированный выход жидкости, газа или сыпучих материалов за пределы хранилища, трубопровода или пилотируемого космического аппарата.

Также «утечкой» (в переносном смысле) называют незапланированную передачу информации ( или ) в результате халатности или злого умысла (например: Райские документы).

Известные утечки 
 Утечка из газопровода стала причиной самой крупной в СССР железнодорожной катастрофы в Уфе.
 Бхопальская катастрофа — утечка 40 т ядовитых паров (18 000 человек погибших).
 Ток утечки — сквозной ток проводимости, протекающий между двумя или несколькими электродами через диэлектрик между этими электродами под действием постоянного напряжения.

См. также 
 Утечка памяти (программирование)
 Технология IPC для борьбы с утечками
 Утечка дипломатических телеграмм США

Примечания 

Электротехника
Физические процессы